Traktat waszyngtoński (1871) – umowa między Stanami Zjednoczonymi a Imperium Brytyjskim
 traktat waszyngtoński (1922) – umowa ograniczająca zbrojenia na morzu w okresie międzywojennym
 traktat waszyngtoński – umowa powołująca NATO

Zobacz też 

 porozumienie waszyngtońskie – rozejm między bośniackimi Chorwatami i Chorwacją a rządem Bośni i Hercegowiny